Lago Karakaul pode referir-se a:
 Lago Karakul (Tajiquistão), um lago endorreico numa cratera de impacto no Tajiquistão;
 Lago Karakul (China), um lago na província chinesa de Xinjiang;

Desambiguações de topônimos